Mamadou Boye Bah est une personnalité politique et un économiste guinéen.

Biographie

Origines et débuts

Carrière politique 
Bah avait initialement travaillé dans le gouvernement Touré au début des années 1960 et, à la fin des années 1960, il a travaillé pour la Banque mondiale à Conakry. Cependant, en 1969, il est arrêté pour avoir prétendument conspiré contre le président Sékou Touré et estenvoyé en exil.

À la mort de Touré en 1984, Bah retourne en Guinée et forme l'Union pour la nouvelle République et devient actif dans l'opposition au gouvernement de Lansana Conté, soutenu par les militaires. Il est candidat à la présidence de l'UNR lors des élections présidentielles de 1993 et promet de poursuivre le développement économique et éducatif. Il obtient finalement 13% des voix. Dans les années 1990, son parti UNR s'affilie au Parti du Renouveau et du Progrès dirigé par Siradiou Diallo, car ils partagent tous deux une méfiance à l'égard du gouvernement du général Conté. En 2001, à l'approche du référendum constitutionnel, Bah forme un parti de coalition, le Mouvement contre le référendum et pour une alternative politique (MOMAD), et demande le boycott des élections, car il estime que le processus est entaché de corruption, et fait appel à l'aide d'autres nations.

En 2002, son parti ne partageant pas la proposition de boycotter les élections législatives, il quitte l'UNR et rejoint l'Union des Forces Démocratiques de Guinée.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des Premiers ministres de la République de Guinée
 Sékou Touré

Personnalité politique guinéenne
Naissance en 1930
Décès en mai 2009